Raimondo Manzini – diplomatico italiano
 Raimondo Manzini – giornalista, politico e intellettuale italiano
 Raimondo Manzini – pittore italiano